

Druga savezna liga - Zapad  

 Orijent (Rijeka) i Borac (Banja Luka) su igrali kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.
 Rijeka je ispala iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Zapad.

'''Izvor:
Sezona 1968/69.

Druga savezna liga - Sjever 

 Sloboda (Tuzla) i Crvenka igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Sloboda je uspjela.
 Proleter (Zrenjanin) je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Sjever.

Druga savezna liga - Jug 

 Budućnost (Titograd) i Sutjeska (Nikšić) su sudjelovali u kvalifikacijama za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nisu uspjeli.

Druga savezna liga - Istok 

 Radnički (Kragujevac) i Trepča (Kosovska Mitrovica) igrali su kvalifikacije za ulazak u Prvu savenu ligu. Radnički iz Kragujevca je uspio.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1968-69
 2